«Тури́ст» — три-зірковий готель Харкова. Готель — 9-ти поверхова споруда, біля станції метро Палац Спорту.

Послуги готелю 
Готель надає такі послуги: 
 1/2/3-місні номери; 
 бар; 
 кав'ярня;
 ресторан на 80 місць; 
 автостоянка;
 кіоски;
 солярій;
 перукарня; 
 відділення банку.

Посилання 
 Готелі Харкова

Див. також 
 Готелі Харкова

Готелі Харкова
Тризіркові готелі України